Perrigny (Jura)
 Perrigny (Yonne)

Desambiguações de topônimos